Le doyenné de Cergy est une division du diocèse de Pontoise.

Paroisses 
Les paroisses de ce doyenné sont :
Paroisse de Cergy
Groupement de Vauréal
Groupement de Menucourt
Paroisse d'Eragny-sur-Oise
Paroisse de Courdimanche
Paroisse de Puiseux-Pontoise

Doyenné du diocèse de Pontoise